Игна́сио (На́чо) Монреа́ль Эра́со (; 26 февраля 1986, Памплона, Испания) — испанский футболист. Выступал за сборную Испании.

Карьера

Клубная 
Воспитанник «Осасуны», Монреаль дебютировал за родной клуб 22 октября 2006 в матче против «Валенсии». Перед этим он несколько лет выступал за вторую команду памплонцев.

В сезоне 2007/08 Начо стал основным игроком клуба, подтверждая этот статус и в следующих сезонах.

10 июня 2011 года перешёл в «Малагу», подписав пятилетний контракт. Стоимость трансфера составила 6 миллионов евро.

31 января 2013 года перешёл в лондонский «Арсенал». Трансфер был совершен уже ночью и стал одним из последних трансферов зимнего трансферного окна. Свой первый гол за «канониров» Начо забил в гостевом матче со «Суонси Сити», в итоге «Арсенал» победил со счётом 0:2.

31 августа 2019 года «Реал Сосьедад» объявил о подписании Монреаля и заключил с ним контракт по форме 2+1.

Сезон 2021/22 Монреаль пропустил полностью из-за травмы колена. По итогам сезона его контракт не был продлен.

16 августа 2022 года объявил о завершении карьеры.

Сборная 
В 2007 году был вызван в молодёжную сборную Испании на чемпионат Европы 2009 года, где сыграл все три матча. 6 августа 2009 Монреаль сыграл свой первый матч за взрослую сборную Испании, выйдя на замену на последние 15 минут в матче с Македонией.

Выступал за сборную Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Достижения 
«Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии (3): 2013/14, 2014/15, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 2014, 2015, 2017

«Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20
Сборная Испании
 Финалист Кубка конфедераций: 2013

Индивидуальные
 Игрок месяца Профессиональной футбольной ассоциации по версии болельщиков: октябрь 2017

Статистика

Клубные соревнования

Национальная сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока Официальный сайт «Арсенала». Проверено 11 августа 2019

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Реал Сосьедад»